

Notes et références

Articles connexes 
 Liste des pays par point culminant
 Liste des plus hauts villages d'Europe

Europe point culminant
Europe

Point culminant
+Europe